Apple Cinema Display – seria płaskich monitorów wprowadzonych we wrześniu 1999 roku przez firmę Apple. Początkowo sprzedawane były obok starszej linii monitorów Studio Displays będąc jej następcą.

Obecnie nie ma już Apple Cinema Display. Następcą jest Apple Thunderbolt Display.

iMac